
Termin -{IPR}- ima više značenja.

 Ipr (Belgija)
 Izopropil, iPr